North Liberty (Indiana)
North Liberty (Iowa)

Desambiguações de topônimos